Гончаренко Олексій Геннадійович — український телеведучий, продюсер, актор
 Гончаренко Олексій Олексійович — український політичний та громадський діяч, депутат Верховної Ради України VIII скликання.

Див. також 
 Гончаренко

Сторінки зі списками однофамільців-тезок